TJ poate fi:

 Tadjikistan, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .tj, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Tadjikistan

Legături externe 
  „TJ” la acronymfinder.com